Benton County er navnet på counties i USA:
 Benton County, Arkansas
 Benton County, Indiana
 Benton County, Iowa
 Benton County, Minnesota
 Benton County, Mississippi
 Benton County, Missouri
 Benton County, Oregon
 Benton County, Tennessee
 Benton County, Washington